Andrzej Skowroński (1923–1993) – podporucznik czasu wojny Armii Krajowej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari
 Andrzej Skowroński (ur. 1947) - biznesmen, długoletni prezes Elektrimu
 Andrzej Skowroński (1950–2020) – polski matematyk
 Andrzej Skowroński (1953–2020) – polski wioślarz, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Moskwie
 Andrzej Skowroński (ur. 1955) – polski działacz samorządowy i sportowy